Алексинский — русская фамилия.

Известные носители 
 Алексинский, Григорий Алексеевич (1879—1967) — русский политический деятель, депутат II Государственной думы, член ЦК РСДРП.
 Алексинский, Евфимий Михайлович (1813—1882) — протоиерей, профессор Московской духовной семинарии.
 Алексинский, Иван Павлович (1871—1945) — русский хирург, профессор кафедры хирургической патологии Московского университета, член правления Общества хирургов, потомственный дворянин, белоэмигрант.
 Алексинский, Константин Гаврилович (1866—?) — русский генерал-майор.
 Алексинский, Фёдор Николаевич (1875—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

 Кузин-Алексинский, Сергей Александрович (1955—2006) — доцент, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теории функций и функционального анализа института математики и компьютерных наук (1992—2006).

Топоним 
Алексинский — упразднённый посёлок, вошедший в состав города Заволжск, ныне административный центр Заволжского района Ивановской области России.

См. также 
 Алексинский район
 Алексинский уезд